8A bzw. 8 A steht für:
 Isotta Fraschini Tipo 8 A, italienisches Automobil
 Atlas Blue (IATA-Code), marokkanische Fluggesellschaft

8a steht für:
 Ethniki Odos 8a, griechische Nationalstraße

Siehe auch:
 Stammlager VIII A
 A8

8A